Bedford Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bedford Heights (Ohio)
 Bedford Heights (Mississippi)